Szupercella, időjárási jelenség
 Szupercella, (2013) amerikai film Mikael Håfström rendezésében
 Szupercella, (2023) amerikai film Herbert James Winterstern rendezésében